l'aeroporto di Manchester (IATA: MAN, ICAO: EGCC), il principale aeroporto della città di Manchester nel Regno Unito e situato tra Cheshire e Manchester nella contea metropolitana di "Greater Manchester", 13,9 km a sud-ovest del centro della città di Manchester.
 l'aeroporto di Manchester-Barton (ICAO: EGCB), per aviazione generale posto a Barton-upon-Irwell, un'area di Eccles, nella città di Salford nel Regno Unito. Noto anche come City Airport Manchester e in precedenza  Barton Aerodrome, è a 9,3 km ad ovest di Manchester. 
 l'aeroporto di Manchester-Woodford (ICAO: EGCD), ubicato a Woodford nel Metropolitan Borough of Stockport, Greater Manchester, 11 km a nord di Macclesfield, Cheshire nel Regno Unito.
 l'aeroporto di Manchester-Boston (ICAO: KMHT), 5 m a sud del centro della città di Manchester nel New Hampshire, negli Stati Uniti d'America.